Jonkheer Imilius Josinus Hendrik Willem van Andringa de Kempenaar (Sint Annaparochie, 2 maart 1844 - Leeuwarden, 3 september 1895) was een telg uit het geslacht Van Andringa de Kempenaar. Hij was burgemeester van Ferwerderadeel van 1869 - 1878.

Burgemeester van Ferwerderadeel
Imilius Josinus
Nederlandse adel in de 19e eeuw